Досбарриос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Меса-де-Окания. Занимает площадь 112 км². Население — 2404 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Покровителями города считаются Нуэстро Падре Хесус Насарено и Вирхель дель Росарио дель Кампо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо